Miejscowości w Polsce:
 Mirostowice Dolne
 Mirostowice Górne